Léré peut désigner :

Burkina Faso 
 Léré, dans le département de Bané
 Léré, dans le département de Gorgadji
 Bangataka-Léré, dans le département de Gorgadji

France 
Léré, une commune française.

Mali 
 Léré, une ville du Mali.

Tchad  
 Léré, une ville
 Aérodrome de Léré
 Le Lac Léré, un lac
 Le département du Lac Léré